Kerak (stad), stad in Jordanië
 Kerak (gouvernement), gouvernement in Jordanië